La Madone à l'œillet de Léonard de Vinci
 La Madone à l'œillet d'Albrecht Dürer
 La Madone à l'œillet de Rogier van der Weyden

Titres proches 
 La Vierge aux œillets de Raphaël